Ря́бцева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Рябцева, Анастасия Олеговна (род. 1996) — российская гандболистка.
 Рябцева, Олеся Александровна (род. 1991) — российский журналист и телеведущая.
 Рябцева, Жанна Анатольевна (род 1977) — российский общественный и политический деятель, депутат Государственной думы.